Матеус Насименту де Паула (; родился 3 марта 2004, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист,  нападающий клуба «Ботафого» и молодёжной сборной Бразилии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Ботафого». С 2015 по 2020 год забил 150 голов за юношеские команды «Ботафого». В июне 2020 года подписал свой первый профессиональный контракт до 2023 года с опцией выкупа в размере 150 млн реалов для бразильских клубов и 50 млн евро для зарубежных команд. 6 сентября 2020 года дебютировал в основном составе «Ботафого» в матче бразильской Серии A против клуба «Коринтианс».

Карьера в сборной 
В 2019 году дебютировал в составе сборной Бразилии до 16 лет.

В ноябре и декабре 2019 года в составе сборной Бразилии до 15 лет сыграл на чемпионате Южной Америки (до 15 лет), забив на турнире четыре мяча, и помог бразильцам выиграть этот турнир.

Достижения 
 Сборная Бразилии (до 15 лет)
 Победитель чемпионата Южной Америки для игроков до 15 лет: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Ботафого» 
 Профиль футболиста на сайте oGol.com.br 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ботафого»